Faragó Sándor (1886–1933) színész, színigazgató
 Faragó Sándor (1888–1968) karikaturista, grafikus
 Faragó Sándor (1891–1959) építész, iparművész
 Faragó Sándor (1892–1980) újságíró, költő, karmester
 Faragó Sándor (1899–1958) író, újságíró
 Faragó Sándor (1919–1994) színész
 Faragó Sándor (1953–) erdőmérnök, vadbiológus, egyetemi tanár